ASD peut faire référence à :

Informatique 
 Asd, un répertoire des logiciels SIP notables qui utilisent le SIP comme un protocole de voix sur IP (VoIP) ;

En français 
 Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets, une ligne de chemin de fer, en Suisse ;
 AgroSup Dijon, école d'agronomie française ;
 accouchement sans douleur ;
 l’association Solidarité Défense

En anglais 
 Adaptive software development ;
 Atrial septal defect (en français communication inter-auriculaire) ;
  Association des industries aérospatiales et de défense de l'Europe - Normalisation (Aerospace and Defense Industries Association of Europe) ;
 American School of Douala (en français, École américaine de Douala) ;
 Autism spectrum disorder (en français, troubles du spectre autistique) ;

En italien 
 Associazione Sportiva Dilettantistica, un type d'association sportive amateur, en Italie.